Финал Кубка Испании по футболу 1983/1984 состоялся 5 мая 1984 года. «Атлетик» из Бильбао оказался сильнее «Барселоны» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1984
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 5 мая
Май 1984 года
Спорт в Испании в 1984 году
Спортивные соревнования в Мадриде